Dorda ist der Familienname folgender Personen:

 Abuzed Omar Dorda (1944–2022), ehemaliger Premierminister von Libyen

 Francisco Dorda (1710–1716), Bischof von Solsona
 Gerhard Dorda (* 1932), deutscher Physiker und Komponist 
 Martha Winternitz-Dorda (1880–1958), österreichische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin

Dorda ist der Name folgender Unternehmen:

 Dorda Rechtsanwälte, Rechtsanwaltskanzlei in Wien